Das Kriegerdenkmal Diesdorf ist ein denkmalgeschütztes Kriegerdenkmal im Magdeburger Stadtteil Diesdorf in Sachsen-Anhalt. Mit dem Denkmal wird der Teilnehmer und Gefallenen des Deutsch-Dänischen Kriegs, des Deutschen Kriegs, des Deutsch-Französischen Kriegs, des Boxeraufstands und des Ersten Weltkriegs gedacht.

Lage 
Das Denkmal steht markant im Ortszentrum von Diesdorf auf dem Platz Am Denkmal. Östlich verläuft die Straße Alt Diesdorf entlang.

Gestaltung und Geschichte 
Errichtet wurde das Denkmal bereits im Jahr 1902 und am 20. Juli des Jahres eingeweiht. Es entstand ein Obelisk. Direkt unterhalb des Obelisken wurden auf drei Seiten Inschriftentafeln eingelassen, die der Gefallenen Diesdorfs in den Kriegen von 1866 und 1870/1871 gedenken und an die Teilnahme am Krieg von 1864 und am Boxeraufstand in China 1900/1901 erinnern.

Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Vorhaben, auch der Gefallenen des Weltkriegs zu gedenken. Es war allerdings politisch umstritten. Letztlich wurde jedoch in das bestehende Denkmal als Sockel ein großer Granitquader eingefügt, auf dem die gefallenen Diesdorfer aufgeführt wurden. Die Einweihung des so umgestalteten Denkmals fand am 1. Juli 1934 statt.

Im örtlichen Denkmalverzeichnis ist das Kriegerdenkmal unter der Erfassungsnummer 094 82535 als Baudenkmal verzeichnet.

Inschriften 
Während für den Deutsch-Dänischen-Krieg (1864) und den Boxeraufstand (1900/1901) keine Gefallenen am Denkmal vermerkt sind, sind für den Deutschen Krieg (1866) drei, für den Deutsch-Französischen-Krieg (1870/1871) sieben und für den Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) 116 Namen von Verstorbenen angegeben. Die Namen sind dabei chronologisch nach dem Sterbedatum angeordnet. Vor dem Namen steht jeweils der militärische Rang, dahinter das Sterbedatum.

Die obere nach Westen zeigende Tafel trägt die Inschrift:

Die Söhne Diesdorf´s
nahmen Teil an den Kriegen:

Die auf der Nordseite befindliche obere Tafel trägt die Inschrift:

Den Heldentod
starben im Kriege gegen Österreich
1866
aus der Gemeinde Diesdorf:

Während sich auf der Ostseite keine Inschrift befindet, trägt die Inschriftentafel auf der Südseite den Text:

Den Heldentod
starben im Kriege gegen Frankreich
1870-71
aus der Gemeinde Diesdorf.

Der Gedenktext auf dem Sockel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges beginnt hingegen auf der Ostseite:

Im Weltkriege 1914-1918
starben ... (der weitere ursprüngliche Text wurde entfernt)
- - 1914 - -

- - 1915 - -

Auf der Nordseite werden die Eintragungen für das Jahr 1915 fortgesetzt:

- - 1915 - -

- - 1916 - -

Die Fortsetzung der Gefallenenliste findet sich auf der Westseite:

- - 1916 - -

- - 1917 - -

Auf der Südseite befindet sich die abschließende Inschriftentafel mit den Gefallenen des Jahres 1918 und den an den Folgen des Krieges verstorbenen.

- - 1918 - -

An den Folgen des Krieges verstarben:

Literatur 
 Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Band 14, Landeshauptstadt Magdeburg, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2009, ISBN 978-3-86568-531-5, Seite 70.

Weblinks 
 Magdeburg-Diesdorf, Sachsen-Anhalt auf www.denkmalprojekt.org

Einzelnachweise 

Diesdorf
Bauwerk in Magdeburg
Kulturdenkmal in Magdeburg
Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs
Gedenkstätte des Deutsch-Dänischen Kriegs
Gedenkstätte des Deutschen Kriegs
Gedenkstätte des Deutsch-Französischen Kriegs
Boxeraufstand
Erbaut in den 1900er Jahren
Erbaut in den 1930er Jahren
Obelisk in Deutschland